Plusieurs ministères portent le nom de ministère de la Défense nationale à travers le monde :
 le ministère de la Défense nationale (Algérie) ;
 le ministère de la Défense nationale (Bénin) ;
 le ministère de la Défense nationale (Canada) ;
 le ministère de la Défense nationale (Colombie) ;
 le ministère de la Défense nationale (Corée du Nord) ;
 le ministère de la Défense nationale (Corée du Sud) ;
 le ministère de la Défense nationale (Grèce) ;
 le ministère de la Défense nationale (république de Chine) ;
 le ministère de la Défense nationale (république populaire de Chine) ;
 le ministère de la Défense nationale (Madagascar) ;
 le ministère de la Défense nationale (Niger) ;
 le ministère de la Défense nationale de la RDA.

Voir aussi